Сан Агустин Тлаксијака има више значења:

 Општина Сан Агустин Тлаксијака (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Агустин Тлаксијака (Сан Агустин Тлаксијака, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику